Королева Корделия (), согласно Джеффри Монмутскому, двенадцатый легендарный правитель Британии, дочь короля Леира. Правила после смерти отца 5 лет. Потом её племянники Кунедаг и Марган достигли совершеннолетия, собрали армию и пошли войной против своей тёти. Одержав победу, они посадили Корделию в тюрьму, где она покончила жизнь самоубийством. Прототип одноимённого персонажа трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир».

Родословная

Литература 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии